Анато́лий Григо́рьевич Абаку́мов (, Архангельская губерния — , ) — капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Анатолий Григорьевич Абакумов родился  году в деревне Устеньга Шенкурского уезда Архангельской губернии (ныне  Архангельской области).

С 1937 по 1941 годы Анатолий Абакумов учился в Архангельском мореходном техникуме, после окончания которого несколько месяцев работал штурманом в Северном морском пароходстве.

В октябре 1941 года Абакумов был призван в ряды РККА. Принимал участие в Великой Отечественной войне, командир взвода, а затем и командир роты инженерных войск на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

В ВКП(б) Анатолий Абакумов вступил в 1943 году.

Демобилизовавшись из армии, Абакумов продолжил работать штурманом в Северном морском пароходстве, а с 1952 года — капитаном теплоходов «Академик Комаров», «Донец» и «Мироныч».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1960 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития морского транспорта, и безупречную многолетнюю работу в торговом флоте Анатолию Григорьевичу Абакумову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1961 по 1964 годы Анатолий Абакумов работал заместителем начальника Северного морского пароходства по мореплаванию.

Скончался  году в Архангельске. Похоронен на Вологодском кладбище в Архангельске.

Память 
 С 1969 по 1990 год — имя Анатолия Абакумова носил лесовоз ледового класса Северного морского пароходства.
 В 2007 году — спущен на воду теплоход «Капитан Абакумов».
 В Архангельске в здании Арктического морского института имени В. И. Воронина установлен памятный стенд.

Награды 
 медаль «Серп и Молот»,
 орден Ленина,
 орден Красного Знамени,
 орден Отечественной войны 2-й степени,
 орден Красной Звезды,
 медали, в том числе «За боевые заслуги»,
 знак «Почётный работник морского флота» (1957 год).

Примечания

Ссылки 
 
 

Капитаны дальнего плавания
Сапёры Великой Отечественной войны
Похороненные на Вологодском кладбище в Архангельске
Делегаты XXII съезда КПСС
Моряки СССР